Act of God (boek), een boek van F. Tennyson Jesse dat deel uitmaakt van de Thinker's Library
Act of God (film), een Britse film uit 2008
Act of God (documentaire), een Canadese natuurdocumentaire uit 2009